Вигра — международный аэропорт города Олесунн в Норвегии. Расположен на острове Вигра. Связан с городом автобусами и такси. По состоянию на 2013 год был десятым по загруженности в стране. Рядом находится парковка на более чем 1000 машиномест.

Регулярные рейсы выполняются в Осло. Также из Вигры можно улететь в ряд городов Норвегии и Европы.

Аэропорты Норвегии